«Макурия» () — гвианский футбольный клуб из деревни Тонат, коммуна и кантон Макурия. Выступает в Региональном чемпионате 2, втором дивизионе гвианского футбола. Домашним стадионом является «Стадион Эммануэля Кура», вмещающий 713 зрителей.

Состав 

|-
! colspan="5" bgcolor="#B0D3FB" align="left"|
|- bgcolor="#DFE000"

Достижения 
 Победитель Регионального чемпионата: 2006/07
 Обладатель Кубка Гвианы: 2005/06
 Финалист Кубка Гвианы (2): 2000/01, 2008/09

Выступления в турнирах континентальной Франции 
 Кубок Франции: 1995/96, 2004/05, 2014/15

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба
 Профиль клуба на сайте Федерации футбола Франции
 Профиль клуба на сайте Soccerway
 Профиль клуба на сайте Transfermarkt
 Профиль клуба на сайте National Football Teams

Футбольные клубы Гвианы